O Estádio Brianteo é um estádio multiuso localizado em Monza, Itália. A capacidade do estádio é de 18 568 pessoas (46 000 para shows nos anos 90); e é mais utilizado para jogos de futebol, sendo que o Monza joga suas partidas nele.

Concertos 
Em Julho de 1992, mais precisamente nos dias 6 e 7, Michael Jackson fez dois shows nesse estádio, durante a turné do seu álbum Dangerous. Também em 1992, Elton John tocou no Brianteo, durante sua turné mundial.

Brianteo
Monza